Погребы — топоним:

Россия 
 Погребы — посёлок в Брасовском районе Брянской области.
 Погребы — бывшее село в Севском районе Брянской области.
 Погребы — деревня в городском округе Ульяновск Ульяновской области.
 Погребы - деревня в Цильнинском районе Ульяновской области.

Украина 
 Погребы — село, Броварский район, Киевская область.
 Погребы — село, Васильковский район, Киевская область.
 Погребы — село, Белоцерковский район, Киевская область.
 Погребы — село, Любашёвский район, Одесская область, ликвидировано в 2006 году.
 Погребы — село, Глобинский район, Полтавская область.
 Погребы — село, Роменский район, Сумская область.
 Погребы — село, Драбовский район, Черкасская область.
 Погребы — село, Прилукский район, Черниговская область.
 Погребы — река и озеро у села Карышов